Trois régiments de cavalerie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Bezons » :

 Le régiment de Bezons cavalerie (1675-1693)
 Le régiment de Bezons cavalerie (1718-1719)
 Le régiment de Bezons cavalerie (1749-1758) 

Regiment de Bezons